Cet article liste la composition des équipes masculines qualifiées pour le tournoi masculin de football aux Jeux olympiques d'été de 2020 organisé au Japon du 23 juillet au .

Équipes

Groupe A

Afrique du Sud

France 

Sylvain Ripoll dévoile sa liste finale le . La liste est actualisée le .

Japon 

Le sélectionneur japonais Akinobu Yokouchi dévoile la composition de l'équipe olympique masculine, qui disputera la compétition à domicile, le .

Mexique 

Le sélectionneur mexicain Jaime Lozano établit une liste de vingt-deux joueurs le .

Groupe B

Corée du Sud

Honduras

Nouvelle-Zélande

Roumanie

Groupe C

Argentine

Australie

Égypte

Espagne 

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente établit une liste préliminaire de 60 joueurs le  puis une liste de vingt-deux joueurs le .

Groupe D

Allemagne

Arabie saoudite 

Le , la Fédération d'Arabie saoudite de football annonce une liste préliminaire composée de vingt-quatre joueurs.

Brésil 

Après avoir sélectionné 80 joueurs dans une liste préliminaire le , le sélectionneur brésilien André Jardine annonce l'équipe finale le . Cependant, à la suite du refus de plusieurs clubs de libérer leurs joueurs pour les Jeux, une nouvelle sélection est annoncée le . Le , Ricardo Graça remplace Gabriel blessé et le  Douglas Augusto est remplacé par Malcom après une blessure.

Côte d'Ivoire

Notes et références

Références